Basaldella ist der Familienname folgender Personen:
 Afro Basaldella (1912–1976), italienischer Maler
 Dino Basaldella (1909–1977), italienischer Bildhauer
 Mirko Basaldella (1910–1969), italienischer Bildhauer, Maler und Zeichner

Basaldella ist der Name folgender Orte in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien:
 Basaldella (Campoformido), Ortsteil von Campoformido, Provinz Udine
 Basaldella (Vivaro), Ortsteil von Vivaro, Provinz Pordenone